«Пе́рвый Украи́нский фронт» (сокращ. «1 Укр. Ф») — оперативно-стратегическое объединение Рабоче-крестьянской Красной армии (РККА) Вооружённых сил СССР в годы Великой Отечественной войны (1941—1945). Образован на юго-западном направлении 20 октября 1943 года на основании приказа Ставки Верховного Главнокомандования (СВГК) от 16 октября 1943 года путём переименования Воронежского фронта. Расформирован 10 июня 1945 года, его полевое управление реорганизовано в управление Центральной группы войск Вооружённых сил СССР.

Проведённые операции 

 Киевская наступательная операция (3—13 ноября 1943 года)
 Киевская оборонительная операция (13 ноября — 22 декабря 1943 года)
 Житомирско-Бердичевская операция (24 декабря 1943 — 14 января 1944 года)
 Корсунь-Шевченковская операция (24 января — 17 февраля 1944 года)
 Ровно-Луцкая операция (27 января — 11 февраля 1944 года)
 Проскуровско-Черновицкая операция (4 марта — 17 апреля 1944 года)
 Львовско-Сандомирская операция (13 июля — 29 августа 1944 года)
 Сандомирско-Силезская операция (12 января — 3 февраля 1945 года)
 Нижнесилезская операция (8—24 февраля 1945 года)
 Верхнесилезская операция (15—31 марта 1945 года)
 Берлинская операция (16 апреля — 8 мая 1945 года)
 Пражская операция (6—11 мая 1945 года)

Состав 

Первоначальный:
 13-я армия
 27-я армия
 38-я армия
 40-я армия
 47-я армия
 60-я армия
 3-я гвардейская танковая армия
 2-я воздушная армия

Соединения, входившие в него в разное время:
 1-я гвардейская армия
 3-я гвардейская армия
 5-я гвардейская армия
 6-я армия
 18-я армия
 21-я армия
 28-я армия
 31-я армия
 52-я армия
 59-я армия
 1-я танковая армия
 2-я танковая армия
 4-я танковая армия
 6-я танковая армия
 4-я гвардейская танковая армия
 8-я воздушная армия
 2-я армия Войска Польского
 59-й отдельный Львовский орденов Александра Невского и Красной Звезды полк связи
 107-й отдельный Перемышльский орденов Кутузова и Александра Невского полк связи
 Фронтовая газета «За честь Родины», редактор полковник Жуков Семён Иосифович (с 9.1943, с 6.1941 — редактор газеты «Сын отечества», 51 А); корреспондент-организатор на узбекском языке — старшина Якубов Фатых Ильхамович (с 1944).

Командование

Командующие 
 Генерал армии Ватутин Н. Ф. (20 октября 1943 — 2 марта 1944),
 Маршал Жуков Г. К. (2 марта — 24 мая 1944),
 Маршал Конев И. С. (24 мая 1944 — 10 июня 1945).

Члены Военного совета 
 Генерал-лейтенант Хрущёв Н. С. (20 октября 1943 — 1 августа 1944),
 Генерал-майор, с 2 марта 1944  Крайнюков К. В. (20 октября 1943 — 10 июня 1945),
 Генерал-майор, с 20 апреля 1944 генерал-лейтенант Кальченко Н. Т. (20 октября 1943 — 10 июня 1945).

Начальники штаба 
 Генерал-лейтенант Иванов С. П. (20 октября — 11 ноября 1943),
 Генерал-лейтенант Боголюбов А. Н. (11 ноября 1943 — 29 апреля 1944),
 Генерал армии Соколовский В. Д. (24 апреля 1944 — 9 апреля 1945),
 Генерал армии Петров И. Е. (9 апреля — 10 июня 1945).

Память 
 Памятник советским солдатам в Миколине

Примечания

Ссылки 

 С. И. Исаев. Фронты Советских Вооружённых Сил во время Великой Отечественной войны 1941—1945 годов. // Большая советская энциклопедия
 Великая Отечественная война (1941—1945). Белорусский фронт. // archive.is